Готие може да се отнася до:
 Теофил Готие- френски поет от 19 век.
 Жан-Пол Готие – моделиер
 Готие – музикант